

События 
 Консулы Гай Флавий Валерий Констанций Цезарь и Гай Галерий Валерий Максимиан Цезарь.
 Римский император Диоклетиан (245?-312?) начал гонения на христиан.
 Константин, сын Констанция, сопровождает Диоклетиана в поездке по Востоку, возведён в ранг трибуна первого разряда и служил в войсках Галерия на Дунае.
 Григорий Просветитель (ок. 252—326) стал первым католикосом Армянской церкви
 Сменился правитель Персии династии Сасанидов: после Нарсеса I стал править Хормизд II.
 Основание царства Чэн (Хоу-Шу) в Сычуани.
 Глава Юйвэнь принял титул шаньюя.
 Муюн Хой нанёс поражение Юйвэньскому Мохою. Китай признал Юйвэнь и Дуань.

Скончались 
 Во время гонений Диоклетиана:
Гликерий Никомедийский священник одной из церквей Никомедии, канонизирован
 Анфим, епископ Никомедийский, священномученик
 Мученица Антонина
 Индис, святой мученик

См. также